Stati Uniti d'America
Kailua – città della Contea di Hawaii, Hawaii
Kailua – città della Contea di Honolulu, Hawaii